Мурђешти има више значења:

 Мурђешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Мурђешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Општина Мурђешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији